Na Skalce (v mnoha případech zaměnitelně s formou Skalka) je častý místní název, který nesou například tato místa:

 Na Skalce (Hojkov) – přírodní památka v katastru obce Hojkov v okrese Jihlava
 Kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce – kostel na jednom z pražských kopců v Praze-Novém Městě
 Na Skalce či Na skalce – ulice v mnoha českých obcích (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Náchod, Trutnov, Horní Jirčany, Popovičky, Světice, Neveklov, Líbeznice, Pyšely, Jevany, Svojetice, Velké Přílepy, Rudná, Vráž, Červený Újezd (okres Praha-západ), Lhota (okres Kladno), Velim, Záboří nad Labem, Veselí nad Lužnicí, Ledeč nad Sázavou, Kněžmost, Cvikov, Humpolec, Lišany, Heřmanův Městec, Libice nad Doubravou, Český Krumlov, Jirkov, Častolovice, Boskovice, Staňkov, Chotěbuz, Nové Město nad Metují, Sokolnice, Krmelín, Žamberk, Nosislav) a polských obcích (Chelmek, Trzebinia)
 Na Skalce – je název parku v Praze na Smíchově.

vrcholy:
 Na Skalce (Kaznějovská pahorkatina) (437,0 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, jihovýchodně od Ledců v okrese Plzeň-sever
 Na Skalce (515 m) – vrchol jihozápadně od Mlýnečku v okrese Domažlice
 Na Skalce (Křemešnická vrchovina) (536 m) – vrchol v Křemešnické vrchovině, jihozápadně od Arneštovic v okrese Pelhřimov
 Na skalce (Jizerské hory) (963 m) – vrchol v Jizerských horách v katastru města Hejnice
 Na skalce (1032 m) – hora v Šumavském podhůří